Невендаар — вымышленный мир из сеттинга Disciples. Название мира с вымышленного языка переводится как "Священные земли".

История

Предыстория 

Невендаар был создан Бетрезеном, ангелом из свиты бога Верховного Отца, его любимцем. По замыслу Бетрезена, этот мир должен был быть прекрасным, мирным и наполненным светом. Чтобы заселить Невендаар, Бетрезен обратился за помощью к другим богам. Сам он создал расу людей, бог Вотан — расу гномов, Солониэль — расу морских обитателей, её муж Галлеан — расу эльфов. Иные боги создали ещё несколько рас. Все создания богов жили в мире, пока другие ангелы из свиты Верховного Отца, завидовавшие Бетрезену, принялись сеять между обитателями Невендаара смуту и раздоры. Вспыхнули кровавые войны, и Верховный Отец, который был приглашен ничего не подозревавшим Бетрезеном взглянуть на Невендаар, увидел вместо прекрасного мира сущий хаос и разрушение. Разгневавшись на Бетрезена, он низверг его в ядро сотворенного мира и заточил его там на шесть тысяч лет.

Заточенный в ядре Невендаара Бетрезен сменил свою сущность, не выдержав мучений. Преисполненный жаждой мести, он создал расу кровожадных демонов. Демоны сумели вырваться на поверхность Невендаара, где нападали на все живое, встреченное на пути. Вышло так, что народ эльфов, принявший на себя первый удар Легионов Проклятых (демонов), попытался бежать через земли Горных Кланов — гномов, а те сочли это вторжением и напали на эльфов.

Возмущённый тем, что гномы истребляют эльфов, Галлеан явился к Вотану и потребовал от того обуздать своих подданных. Вотан пришёл в ярость, между богами гномов и эльфов вспыхнула ссора, и Вотан убил Галлеана, разрубил его тело и зашвырнул сердце прародителя эльфов на солнце, чтобы бог не смог возродиться. Солониэль в отчаянной попытке спасти мужа сумела перехватить сердце Галлеана, но сама, сожженная пламенем светила и мучимая горем, переродилась, обратившись в темную богиню смерти и взяв себе имя Мортис. Уничтожив всех жителей королевства Алкмаар, Мортис обратила убитых в нежить — расу живых мертвецов, которой и стала повелевать.

Эльфы лишились своих богов. Так началась многолетняя вражда между ними и гномами.

Сохранялся мир между эльфами и людьми, с одной стороны, и гномами и людьми — с другой. Орды Нежити и Легионы Проклятых враждовали со всем миром и друг с другом.

События игры Disciples: Sacred Lands 

Демоны стремились обеспечить возвращение в Невендаар своего бога, Бетрезена. Пророчество позволило ему приоткрыть врата из ада на Священные земли, и оттуда вырвались Легионы Проклятых. Тем временем, темная богиня Мортис, желая отомстить Вотану за своего мужа Галлеана, повела армию нежити на народ гномов. Орды Нежити, чей путь случайно пересекся с наступающими демонами, уничтожили большую их часть, тем самым невольно став спасителями людей. Гномы же тем временем, не желая исполнения пророчества о конце света, искали древние знания своих предков, руны мудрости.

Армия Мортис, воспользовавшись для усиления своих рядов сильным артефактом — скипетром алкмаарского короля, проникла на земли гномов. Позже люди нашли и уничтожили этот артефакт, но остатки Легионов Проклятых тем временем похитили королеву человеческой Империи и её младенца-сына (на самом деле, королева ушла добровольно, влюбленная в повелителя демонов). Королева превратилась в суккуба, и её захватили гномы, рискуя потерять союзников-людей, ребёнка же демоны оставили для проведения обряда воплощения Бетрезена.

Люди напали на бывших союзников-гномов, желая спасти королеву, но, не зная, что она стала демоном, случайно убили её. Мортис же исполнила свою месть, убив верховного короля гномов, но Горные Кланы всё же отыскали руны мудрости, единственную надежду на спасение. Демоны же провели обряд над наследником Империи.

События игры Disciples II: Dark Prophecy 
Легионы Проклятых ожидали появления на Невендааре своего бога Бетрезена, воплотившегося в теле наследника престола Империи, принца Утера. Мортис желала воскресить своего супруга Галлеана, а Горные Кланы стремились не допустить предсказанного конца света, Рагнарёка. В Империи же царил хаос, поскольку император отошёл от дел.

Утер, явившийся к демонам, выдавал себя за Бетрезена, пока это было ему выгодно. После, заручившись поддержкой достаточного количества демонов, открыл остальным правду о том, что является отдельной сущностью и желает уничтожить настоящего Бетрезена, и ушёл в Империю, где, колдовством обманув людей, заставил их видеть в себе посланца небес. Только гномы не поддались чарам Утера, и это чуть не стало причиной войны между Империей и Кланами. Демон Утер убил своего отца Демосфена, после чего продолжил свою разрушительную деятельность.

Тем временем гномий король Морок после гибели своего сына Гимнера и неудачной попытки воскресить его с помощью магии рун сошёл с ума и был убит своими же подданными; на трон Кланов взошла его дочь Ятаа’Халли. С помощью Рун Мудрости и с благословения бога Вотана её войска предотвратили Рагнарёк.

Утер всё же был убит, и Империя осталась без правителя. Бетрезен остался жив, хотя и по-прежнему заточён в аду. Мортис сумела воскресить своего мужа Галлеана, но тот отверг её и исчез.

События дополнения Disciples II: Gallean's Return 

Бетрезен, не имея возможности проникнуть в Невендаар, решил превратить его в часть Ада. Мортис тем временем жаждала отомстить отвергнувшему её Галлеану. Демонам был необходим магический источник, расположенный в сердце эльфийских земель. Подбираясь к нему, они уничтожили воплощение Галлеана, эльфа по имени Лакхаан. Его останки подобрали воины Мортис и воскресили Лакхаана уже как тёмного эльфа и пророка Мортис.

В Империи разворачивалась борьба за престол. Одним из претендентов был совращённый демонами инквизитор Фламель Кроули, против него выступали барон Эмри Абриссельский и леди Амбриэль Верциллинская. Впоследствии Кроули был изобличён как пособник демонов и убит войсками Эмри.

Мортис тем временем подослала к Горным Кланам своих слуг, и те одурачили гномов, представившись посланниками Вотана. Двенадцать хранителей знаний Кланов, собравшись, совершили обряд, призывающий бога, думая, что призывают Вотана. Но на зов пришел Галлеан, чего и добивалась Мортис. Прибывший к месту свершения обряда с войском нежити Лакхаан, насмехаясь над ним, вызвал у бога эльфов ярость и ненависть, несвойственные его светлой природе, и его гнев воплотился в чудовищного Зверя. Тем самым Мортис отомстила супругу, доказав ему, что и он может быть ужасен. Оскорблённая обманом Мортис Ятаа’Халли, верховная королева гномов, повела Кланы в поход против нежити и при поддержке эльфов, разгневанных тем, что Мортис сделала с их пророком, стёрла укрепления нежити с лица земли.

Демоны вошли в сердце эльфийских земель, к магическому источнику. Убив старшую дочь Таладриэль, Друллиа’ан, защищавшую источник, демоны распространили по Невендаару губительную чуму Бетрезена. Но войска Эмри и Амбриэль, объединившись, останавливают чуму Бетрезена. Пребывавшая под защитой Амбриэль младшая дочь Таладриэль, эльфийская принцесса Иллюмиэль, возвращается к своему народу. Эмри делает Амбриэль предложение.

События дополнения Disciples II: Rise of the Elves 
Долгое время после смерти Лакхаана, своего пророка и аватара, Галлеан не являлся эльфийскому народу. За это время разногласия между благородными и дикими эльфами не раз приводили к конфликтам. Но вот одна из эльфиек-оракулов является в столицу с вестью — Галлеан вновь заговорил со своими детьми. Бог призывает всех эльфов объединиться и отдаёт им приказ — пойти войной на Империю, с которой эльфы долгое время были в мире, и отбить город Темперанс, некогда возведённый с помощью эльфов и служащий символом союза между Империей и Эльфийским Альянсом. Разрешить конфликт людей и эльфов дипломатическим путём не удаётся; начинается великое Восстание Эльфов. Выступившие на стороне Империи Горные Кланы терпят жестокое поражение и уходят в подгорные пещеры; их королева Ятаа’Халли гибнет от руки пророчицы, направляемой Галлеаном. Объединившиеся для решающей битвы кланы эльфов осаждают Темперанс. Защиту города по приказу императора Эмри возглавляют гном-механик Гумтик Кровоточащий и рыцарь Сэр Аллемон, но ожесточённое сопротивление не останавливает эльфов, вновь за много лет слышащих голос Галлеана.

События игры Disciples III: Ренессанс 
С момента действия Disciples II: Rise of the Elves проходит много (не менее 70) лет. О судьбе Императора Эмри и Императрицы Амбриэль ничего неизвестно.

На окраине земель Империи падает звезда. Правящий Император Мередор посылает рыцаря Ламберта, капитана императорской гвардии, на её поиски, посчитав, что падение звезды — предсказанное знамение. Как выясняется в результате поисков, вместе со звездой на землю прибыла ангел по имени Иноэль, посланная ангелом Изерилем, чтобы помочь ему вернуть Невендаар к первозданному виду (тем самым уничтожив всё живое), для чего ангелу нужно было добраться до храма Вознесения. Но при встрече с Императором она сказала о некой миссии, с которой её послал Всевышний, после чего Мередор приказал своим подданным всячески помогать Иноэль в её исполнении и поручил Ламберту сопровождать и охранять ангела.

Тем временем Бетрезен, также узнавший о прибытии в Невендаар ангела, отправляет одного из своих военачальников Хаархуса с заданием захватить Иноэль, чтобы использовать её божественную силу для освобождения Бетрезена из заточения. После долгого преследования Хаархус настигает отряд Ламберта и в битве тяжело ранит его, захватив Иноэль в плен, после чего отправляется в обратный путь к владениям Бетрезена. Ламберт, залечив раны, отправляется в погоню.

Во время путешествия Хаархус сталкивается с проблемой — силы ангела, отпущенные ей для исполнения миссии, начинают быстро таять. Для того, чтобы сохранить жизнь пленницы, демоны проводят кровавый обряд, принося в жертву множество живых существ. Однако это не помогает, так как организм ангела отказывается принять силу, полученную от демонов. В поисках возможностей помочь своей пленнице Хаархус обращается за помощью к эльфу-друиду, известному как Старейший. Друид соглашается помочь, но с одним условием: Хаархусу нужно будет пройти некое испытание — сразиться с древним чёрным драконом Лазгуроном. Пройдя испытание и победив Лазгурона, Хаархус неожиданно для себя понимает, что к нему вернулась спавшая долгие годы память об его истинном прошлом.

Вспомнив, что в прошлом он был эльфом, другом и телохранителем пророка Лакхаана, Хаархус принимает решение прекратить служить Бетрезену и помочь Иноэль в исполнении её миссии (об истинном смысле которой он не догадывается), чтобы таким образом отомстить Падшему. Сопровождая Иноэль до места назначения, Хаархус уничтожает Ашкаэля (объявив его предателем), а перед самым окончанием своего пути сокрушает вставший на пути аватар Бетрезена. Но, не дойдя до цели, Хаархус гибнет от руки инквизитора Ферре, нанёсшего утомлённому битвой с аватаром Хаархусу удар в спину. Иноэль попадает в руки Ферре.

Тем временем эльф Эрион, страж троп Альянса, волей случая возглавивший сопротивление вторжению Легионов, узнаёт при помощи Старейшего и дракона Лазгурона об истинной цели прибытия ангела в Невендаар и решает любой ценой не допустить воплощения замысла Изериля. Объединившись с отрядом Ламберта, в поисках Иноэль прибывшего во владения Альянса и оказавшего эльфам помощь в изгнании демонов, Эрион отправляется на поиски ангела совместно с ним и находит Иноэль как раз в тот момент, когда она оказывается пленницей Ферре. Освободив ангела из рук инквизитора, Эрион рассказывает Ламберту то, что он узнал об истинной цели прибытия Иноэль, и заявляет, что будет изо всех сил препятствовать этому. Иноэль объявляет Эриону и Ламберту о своём решении отказаться от исполнения планов пославшего её Изериля и открывает объединённому отряду эльфов и людей портал к месту пребывания Изериля, после чего умирает, так как отпущенные ей для исполнения миссии силы окончательно заканчиваются. Изериль с насмешкой встречает Эриона и Ламберта, заявляя, что смертным не остановить его, но в этот момент ангел Радаэль, истинный посланник Всевышнего, сопровождавший Ламберта в облике рыцаря Стаффорда, раскрывает себя и объявляет Изерилю волю пославшего его бога: Изериль лишён милости Всевышнего и должен быть низвержен. В битве с отрядом Ламберта и Эриона Изериль терпит поражение, но после смерти своего тела воплощается в теле инквизитора Ферре.

События игры Disciples III: Resurrection 
После событий Disciples III: Ренессанс проходит 10 лет. На севере Невендаара, в Нифльхейме, вновь восстаёт из небытия армия нежити. Цель воинства, которое возглавляет полководец Орд Нежити Салаар — отыскать и наказать царицу морского народа Ундигиллаш, завладевшую неким могущественным артефактом и сумевшую с его помощью очаровать Галлеана, бога природы и прародителя расы эльфов. Часть эльфов признала Ундигиллаш новым воплощением Солониэль; между сторонниками и противниками самозваной богини происходит конфликт, доходящий до открытого противостояния.

В пути к армии Салаара присоединятся посланная Мортис чародейка Амина. Продвигаясь по землям Империи и Альянса Эльфов к месту обитания Ундигиллаш, Салаар и Амина постепенно выясняют, что появление Ундигиллаш — всего лишь ширма, скрывающая истинный смысл происходящих событий. Бывший инквизитор Ферре, ныне — император Ферре I, вручил повелительнице морских обитателей Маску Вознесения (древний артефакт, взятый им у погубленного стража столицы Империи — Мизраэля), чтобы получить возможность открыть врата Нифльхейма и отыскать в его землях утерянный во времена Первой Великой Войны жезл алкмаарских жрецов — артефакт, дарующий власть над нежитью. Армия Орд разделяется: войско под предводительством Амины одерживает победу над поклоняющимися Ундигиллаш эльфами и берёт русалку в плен, а войско Салаара идёт по следу Ферре, пока, наконец, не осаждает императора в его собственной столице — Темперансе.

Перед решающим штурмом две части армии Орд объединяются. Салаар получает от Амины отобранную у Ундигиллаш Маску Вознесения.
В момент штурма императорского дворца Салаар надев маску, перерождается в Мизраэля и в поединке убивает Ферре.
Дух Прушин, сопровождавший армию Орд весь путь от Нифльхейма до Темперанса, рассказывает перерождённому Мизраэлю, лишившемуся после перерождения всех воспоминаний о личности и событиях жизни Салаара, историю о том, кем был при жизни Салаар и откуда взялась Маска Вознесения.

Некогда Салаар был наместником Орадеи — полководцем Алкмаара (который тогда ещё не был владениями нежити). В одном из сражений он был предательски убит и тогда возлюбленная Салаара, Амина, погибшая вместе с Салааром, обратилась к Всевышнему, моля Бога вернуть Салаару жизнь. Всевышний услышал её мольбы, послав Салаару и Амине Маску Вознесения — артефакт, дарующий её носителю жизнь и силу, сравнимую с божественной. Салаар, взявший маску лишь по настоянию Амины, воскрес, переродившись в облике могущественного архангела, но явившийся таким образом на свет Мизраэль утратил все воспоминания о своей прошлой жизни. Когда Амина вернулась к жизни в обличии нежити, исполняя свой долг стража столицы Империи, Мизраэль убил ту, кто когда-то была его возлюбленной.

Мизраэль и вернувшийся на родину после многолетних странствий Ламберт возглавляют защитников Темперанса. На помощь имперцам приходят войска Альянса Эльфов. Армия Орд Нежити терпит поражение от союза людей и эльфов и отступает от столицы Империи. Ламберта провозглашают новым императором.

Боги и полубоги 
В Невендааре существуют многие боги, полубоги и ангелы. Ангелы разделяются на: «старших», по силе близких к богам, четырёхкрылых архангелов и обычных ангелов, посланных Всевышним на землю защищать Империю обычным оружием в руках.

Основные 
 Всевышний (вариант перевода Верховный Отец, Всеотец) — бог света, покровитель расы людей, давший Бетрезену власть творить миры и живых существ, но низвергнувший его в гневе за несовершенство созданного мира. Лично никак не проявлял себя впоследствии, но посылал Ангелов верящим в него людям Империи, чтобы те защищали их.
 Бетрезен (вариант перевода: Бесрезен) — повелитель ада, до низвержения был старшим ангелом Всевышнего, создал мир Невендаар и расу людей. После низвержения создал расу демонов и возглавил её. Безуспешно пытался вернуться на поверхность Невендаара, воплотившись в тело Утера, принца Империи людей. Едва не погиб окончательно из-за измены Утера, пытавшегося заполучить в своё распоряжение всю его силу, но был спасён верными демонами.
 Вотан — бог железа, создатель и покровитель расы гномов. Сразившись с Галлеаном, убил бога эльфов. Гномы считают, что Вотан вступил в схватку с Галлеаном, защищая свой народ. Покровительствует своей расе, помогая ей в том числе и предотвратить конец света.
 Галлеан (вариант перевода от Snowball: Галеан) — бог природы, прародитель и божество расы эльфов, смертельно раненный Вотаном; муж Солониэль. Был воскрешён своей супругой, но отвернулся от неё, ужаснувшись её новой сущности — Мортис, богини смерти — и вернулся к своей расе. После того, как Лакла’ан, пророк и аватар Галлеана, убитый демонами и воскрешённый Мортис в облике тёмного эльфа, вызвал приступ ярости своего создателя, породивший чудовищного Зверя Галлеана (отвратительное существо, истреблявшее всё вокруг себя), у Галлеана начались приступы неконтролируемого гнева, во время которых он словно раздваивался на светлую и тёмную половины. Мучимый обрушившимся на него недугом, Галлеан прекратил общение с эльфами Великого Леса; переключив своё внимание на тёмных эльфов, Галлеан вырвал их из-под власти Мортис.
 Солониэль — богиня жизни и плодородия, почитаемая эльфами и морскими обитателями (русалками и тритонами). Возможно, помогала своему супругу Галлеану создавать эльфов, единолично создала расу водных жителей. После гибели Галлеана утратила светлую сущность, и, оставив свои расы, обратилась в богиню смерти. Взяв себе имя Мортис, создала расу нежити из истреблённых ею же людей королевства Алкмаар, и с их помощью сумела воскресить супруга, но тот отвернулся от неё. С помощью тёмного эльфа Лакла’ана отомстила Галлеану, спровоцировав его на всплеск ярости и жестокости, чем исказила его светлую сущность и вызвала сумасшествие.

Второстепенные 
 Громдок — бог зеленокожих. Упоминается в «Disciples II: Rise of the Elves». В «Disciples III» к нему отсылает имя одного из юнитов — Жрец Громдока.
 Пирос — бог огня, упоминается в дополнительном сценарии к игре «Disciples: Sacred Lands» «Прах к праху». Цель сценария — убить Пироса.
 Водоворот — бог пространства и времени, склонный создавать хаос. Упоминается в дополнительном сценарии к игре «Disciples: Sacred Lands» «Божественная империя», главы 18 и 19: «Невысказанный долг» и «Водоворот».
 Дорагон — в некоторых диалогах «Disciples II: Dark Prophecy» о нём говорится как о божестве драконов, но чаще всего он упоминается как полубог, повелитель драконов. Существует в качестве юнита в «Disciples: Sacred Lands», где его можно найти в одном из сюжетых сценариев. Был убит демонами при прорыве к адским вратам во время Первой Великой войны. Глаз Дорагона играет достаточно важную роль в сюжете «Disciples II: Dark Prophecy».

Полубоги 
 Витар — полубог, правая рука Вотана. Защищает столицу Кланов от посягательств неверных.
 Мизраэль (или Мизраил) — могучий архангел, посланный Всевышним защищать столицу Империи от врага. Ослабевает из-за проклятия Утера-демона во время событий игры Disciples II: Dark Prophecy.
 Ашкаэль — демон, предводитель восьмидесяти когорт ада. Защищает столицу Легионов Проклятых от врагов.
 Ашган — Верховный чародей уничтоженного королевства Алкмаар. Был убит Мортис и воскрешён ею же для защиты столицы Орд Нежити.
 Иноэль — ангел, посланный Изерилем, чтобы очистить Невендаар. Путешествует по Невендаару вместе с Ламбертом, затем попадает в плен к демонам, после смерти Хаархуса (военачальника Легионов, вначале захватившего Иноэль в плен, но позже спасшего её из рук бывших соратников) освобождена Ламбертом и Эрионом. В итоге погибает, открывая войскам эльфов и людей портал в мир Изериля, после чего войска людей и эльфов уничтожают пославшего её врага.
 Изериль — старший ангел, планировавший в угоду Всевышнему вернуть Невендаару первозданный облик (фактически это означало гибель в Невендааре всякой жизни), для чего послал в Невендаар Иноэль. После отказа Иноэль, осознавшей гибельность плана Изериля, от его исполнения сразился с объединённым войском людей и эльфов, намеревавшихся не допустить воплощения замыслов Изериля и был низвержен. После физической гибели Изериля его дух воплотился в теле инквизитора Ферре.
 Радаэль — ангел, посланец Всевышнего. Сопровождал Ламберта и Иноэль в облике рыцаря Стаффорда, до последнего момента не открывая ни себя, ни своих истинных намерений. После того, как отряд Ламберта и Эриона столкнулся с Изерилем лицом к лицу, раскрыл свою истинную сущность и помог людям и эльфам низвергнуть мятежного ангела.

Младшие боги 
 Танатос - могучий, беспристрастный вершитель воли Мортис. Младшее божество, наделенное силой разлучать души с телами по велению Богини Смерти. Как верно то, что всему живому суждено умереть, так неотвратимо его приближение.
 Шлаахши - бог иллюзий, которому некогда поклонялись некие варварские племена в снежных землях Бергольда. Был уничтожен Ламбертом Вайнрайтом Триэльским в ходе выполнения своей миссии.

Ключевые фракции

Защитники Империи 
Раса, созданная одной из первых творцом Невендаара Бетрезеном. Большинство людей — жители Империи, поклоняющиеся Всевышнему, но людей-отступников можно встретить и в рядах Легионов Проклятых, и в рядах Орд Нежити. Существует также культура варваров, которые подчиняются своим вождям и предпочитают мирным занятиям войны и грабёж. Некоторые люди (так называемые нейтралы) не подчиняются никакой из существующих сил — они, как правило, служат в армии любой расы в качестве наёмников.

Глава Империи Невендаара — Император, также важную роль в управлении государством играют Инквизиция и церковь.

Горные кланы 
Раса, созданная богом Вотаном. Практически все гномы сохраняют верность своей расе и своему богу (хотя есть и небольшое число гномов-нейтралов, не считающих себя подданными гномьей короны). Гномы — жители гор, поддерживают дружеские связи с народом великанов, многие из которых сражаются на стороне Кланов.

Основная сила гномов заключается в магических рунах, данных им богом Вотаном. Благодаря рунам гномы могут использовать божественные силы и становиться сильнее. Потеря одной из рун чуть было не стала причиной гибели всего мира.

Орды нежити 
Созданная обезумевшей Мортис из погубленных ею жителей королевства Алкмаар раса живых мертвецов. Предназначалась для единственной цели — мести Вотану, а затем — воскрешения Галлеана и мести ему за предательство. После исполнения своего предназначения жизнь угасла в нежити, и они стали подчиняться не Мортис, а местному самоуправлению в лице высшей нежити.

Впоследствии к ней присоединялись и другие убитые богиней либо её слугами существа. Не вся нежить подчиняется Мортис, отдельные некроманты также могут иметь над ней власть. Нежитью являются и тёмные эльфы.

Легионы Проклятых 
Раса, созданная Бетрезеном после его падения. Предназначены для мести противникам Бетрезена — Всевышнему Отцу и его ангелам.

После создания перед демонами была поставлена цель освободить Бетрезена из его заточения, которая была выполнена только частично — сила Бетрезена была передана одному из высших демонов, Утеру, который попытался захватить власть, в ходе чего и погиб.

Разделяются на истинных проклятых (демоны) и обращённых людей. Вторые проще поддаются внушению.

Альянс эльфов 
Эльфы — раса лесных жителей, созданная богом Галлеаном с помощью Солониэль.

Второстепенные расы 
 Кентавры — раса людей-лошадей, созданная Галлеаном. Союзники эльфов.
 Морские обитатели (вариант перевода: Океаниды, Мерфолки) — раса русалок и тритонов, обитателей морей, созданная Солониэль. Морским обитателям служат кракены и морские змеи.
 Драконы — одна из древнейших рас мира. Постоянные войны других рас привели к вымиранию большинства этих летающих ящеров. Известно пять разновидностей драконов (зелёные, синие, белые, чёрные и красные). Некоторые драконы служат Мортис, в том числе и после своей смерти. Некоторые драконы подчиняются эльфам — точнее, подчинялись, когда их королевой была Таладриэль.
 Зеленокожие — орки, тролли, людоеды и гоблины. Судя по сведениям из дополнительных сценариев к игре «Disciples: Sacred Lands», раньше орки и гоблины были людьми, но из-за некоей болезни или вмешательства чародея превратились в чудовищ. Считается, что зеленокожие глупы, за исключением некоторых представителей.
 Великаны — человекоподобные существа огромного роста. Большинство великанов служат Горным Кланам, некоторые — Империи, есть и дикие великаны, живущие сами по себе.
 Обитатели болот (вариант перевода: Змеекожие) — люди-ящеры и медузы. Себя называют детьми Агшлизги.
 Тёмные эльфы — раса эльфов-нежити, созданная и подчиняющаяся Мортис, впоследствии ушедшая под покровительство обезумевшего Галлеана.
 Энты — раса полуразумных деревьев, населяющая Великий Лес и союзная эльфам. Энты, превращённые Мортис в нежить, называются хуорнами и служат Ордам Нежити.

Фауна 
На Невендааре встречаются волки и медведи — бурые и белые. На игровых картах можно видеть также стаи белых птиц. Из фантастических животных распространены гигантские, больше человеческого роста, пауки, грифоны и мантикоры. В водоемах водятся тритоны, русалки, кракены и гигантские морские змеи.

География 
О политической географии Невендаара сведения скудны. Существует несколько государств людей, одно из них — Империя, видимо, самое могущественное. До событий игр серии существовало королевство людей Алкмаар, но все её жители были уничтожены богиней Мортис и обращены в живых мертвецов, после чего королевство стало безраздельными владениями нежити.

Гномы имеют несколько королевств (возможно, по числу кланов, исходно их было двенадцать, к событиям Disciples II осталось семь), номинально подчиненных верховному королю. Между землями Горных Кланов и Империей находятся Горы Дьявола. Земли эльфов расположены к востоку от Империи.

На границе расовых земель располагается древний город Альмарейн, основанный богами как священный оплот нейтралитета на месте великой битвы «всех против всех» в молодости Невендаара.

Основные персонажи

Люди 
 Император Демосфен — глава человеческой Империи во время событий первой и второй игр серии. Потеряв жену и сына Утера во время Первой Великой войны, практически перестал управлять своим государством, что привело к смуте. Был убит вернувшимся Утером во время коронации последнего. Любопытно, что в первой игре его имя не упоминается.
 Утер — сын и наследник Демосфена. Был похищен демонами во время событий «Disciples: Sacred Lands». Бетрезен намеревался воплотиться в его тело; судя по дальнейшим событиям, это удалось ему лишь частично. Можно сказать, что Утер, действующий в «Disciples II: Dark Prophecy» — уже не человек, а демон, принявший облик неимоверно сильного и мудрого подростка. Он вернулся в Империю через десять лет после своего похищения и убил своего отца, а позже был убит и сам. Имя Утера также упоминается только во второй игре серии.
 Бернар де Кахузак (вариант перевода от Snowball: Бернар Каюзак) — имперский аристократ, предавший империю во время событий «Disciples: Sacred Lands».
 Юбер де Лали (вариант перевода: Хьюберт де Лейли) — имперский аристократ, самозваный претендент на престол Империи во время событий «Disciples II: Dark Prophecy». Племянник Бернара де Кахузака. Юбер не останавливался ни перед чем в достижении своих целей, заключал союзы с нежитью и демонами. Ему подчинялась разбойничья шайка «Призрачные Волки», на его стороне выступала колдунья Эрхог и некоторые аристократы, например, инквизитор Филипп д’Агинкур. Был уничтожен силами Империи.
 Эрхог Темная — колдунья-некромант, союзница де Лейли. Пыталась убить Демосфена с помощью яда. Позже — союзница Костяного Лорда.
 Эмри, барон Абриссельский — благородный дворянин, паладин, после гибели правящей династии разделивший трон Империи с герцогиней Амбриэль (события дополнения «Disciples II: Guardians of the Light») и позже — во время событий «Disciples II: Rise of the Elves» — женившийся на ней. Стремился к мирным отношениям с другими расами Невендаара.
 Амбриэль, герцогиня Верциллинская (вариант перевода титула: Верзиллинская) — глава тайной службы при императоре Демосфене. Впервые появляется в дополнении «Disciples II: Guardians of the Light». Разделила трон Империи с Эмри, позже — во время событий «Disciples II: Rise of the Elves» — стала супругой Эмри Абриссельского и императрицей. В диалогах с Эмри есть намеки на её контакты с эльфами, а имя указывает на кровное родство с бессмертными.
 Фламель Кроули — граф, религиозный фанатик, глава инквизиции, политический противник Эмри Абриссельского и герцогини Амбриэль. Был обманут демонами Бетрезена, выдающими себя за ангелов, и убит войсками барона Эмри.
 Гардхарус — ассасин-археолог, по заданию Серой Гильдии занимается раскопками развалин в поисках сокровищ и артефактов.
 Нит — вор, слуга Орд Нежити, поставляющий им информацию, но мечтающий о смерти, как о освобождении.
 Ламберт (полное имя — сэр Ламберт Вайнрайт, герцог Триэльский) — капитан Императорской Гвардии. Среди воинов Империи прославился как доблестный воин и честный лидер, заслуживший особое внимание Императора. Верность, мужество, отвага — вот девиз этого человека.
 Иоганн IV — друг отца Ламберта, Верховный Инквизитор, намеревавшийся при помощи своих подручных захватить Иноэль и использовать силу ангела в личных целях. Для достижения своей цели не гнушался никакими средствами, вплоть до найма головорезов и бандитов. Убит в сражении с отрядом Ламберта.
 Ферре (полное имя — Элизео Анри, маркиз де Ферре) — агент инквизиции, в прошлом — великий охотник на ведьм, главный антагонист «Disciples III». Вёл охоту на Иноэль с целью передать её в руки своих соратников-инквизиторов. Неоднократно терпя неудачи, тем не менее, упорно стремился к цели, едва не достигнув успеха: Иноэль попала в его руки, но через краткое время была освобождена отрядом Ламберта и Эриона. После гибели физического тела Изериля стал вместилищем его духа. В промежуток времени между действиями, описанными в «Disciples III: Renaissance» и «Disciples III: Resurrection», захватил — вероятно, пользуясь обретённой силой низверженного ангела — власть в Империи и провозгласил себя императором. В финале событий «Disciples III: Resurrection» уничтожен Мизраэлем.

Гномы 
 Стурмир Громобой (вариант перевода: Стурмир Громовой Молот) — верховный король гномов во время событий «Disciples: Sacred Lands». Был убит армией Мортис, чтобы отомстить таким образом Вотану.
 Морок Небохранитель (вариант перевода фамилии: Тучегон, Повелитель Туч) — верховный король гномов во время событий «Disciples II: Dark Prophecy». Сошёл с ума, после гибели и неудачной попытки воскрешения сына, из-за чего был убит собственным воином.
 Гимнер Небохранитель (или Повелитель Туч) — принц гномов, сын Морока. Во время событий «Disciples II: Dark Prophecy» был послан запечатать врата в Преисподнюю, но не преуспел в этом и был убит демонами. При попытке воскрешения превратился в зомби, но был вознесен валькирией в царство Вотана.
 Ятаа’Халли — принцесса, позже — королева гномов, дочь Морока. Показала себя, как сильная и мудрая правительница. Убита Миллу — оракулом эльфов — по воле обезумевшего Галлеана во время событий «Disciples II: Rise of the Elves».
 Слукарижж Темный Камень (вариант перевода: Слукаридж Блекстоун)— посол гномов при дворе императора Демосфена во время событий «Disciples II: Dark Prophecy».
 Гризлспит — спутник и помощник эльфийской пророчицы Миллу, во время событий «Disciples II: Rise of the Elves» неоднократно оказывал различные услуги эльфам. Происходит из гномов, не считающих себя подданными Королевства Горных Кланов.
 Гумтик Кровавый — гном-механик, заклятый соперник Гризлспита. Помогал командующему обороной Темперанса Сиру Аллемону защищать город во время осады его армией Эльфийского Альянса, погиб при штурме.

Демоны 
 Утер — демон, чья личность образовалась при попытке Бетрезена воплотиться в теле принца Империи, Утера. Предстаёт в двух обличьях — человекоподобном и обличии огромного демона. В первом облике — демонического отрока — был повержен войсками Мортис ради крови, нужной для воскрешения Галлеана. Впоследствии Утер отправился в Империю и позже, освободившись от человеческой оболочки, стал огромным демоном и был уничтожен. Утера всегда отличала непомерная гордыня и жестокость, он преследовал цели порабощения всего населения Невендаара.
 Астерот — могущественный демон, в давние времена заточённый гномами в соляной пещере магией рунического ключа. Освобождённый Утером-демоном из заточения, стал его первым помощником, возглавив демонов-раскольников, поддержавших Утера в борьбе с демонами, верными Бетрезену.
 Ашкаэль — генерал войск Бетрезена в Невендааре, исполняющий волю своего повелителя. Командует 80 адскими когортами. Бывший принц Бездны, закован в цепи Бетрезеном за свои проступки, восседает на своём троне в твердыне Легионов, охраняя её от посягательств.
 Небирос — демон, окропленный кровью Бетрезена, источник адской чумы. Антагонист в «Disciples II: Guardians of the Light».
 Хаархус — один из протагонистов «Disciples III: Renaissance», военачальник Легионов, также известный как «Клинок Бетрезена», принц Бездны — ближайший слуга Бетрезена. В прошлом — эльф, друг и телохранитель пророка Лакла’ана, после своей гибели был перевоплощён в демона Бетрезеном. По его приказу захватил Иноэль, но, сопровождая её, чтобы передать в руки своего господина, вспомнил правду о своём прошлом и отказался выполнять волю Бетрезена, решив помочь ангелу в исполнении её миссии. Защищая Иноэль, победил аватар Бетрезена, но потом пал от руки инквизитора Ферре.

Нежить 
 Дух Прушин — советник полководца Орд Нежити во время событий «Disciples II: Dark Prophecy» и «Disciples II: Servants of the Dark», передающий ему волю Мортис. В дополнении, превратившись в волка-призрака, обманывает гномов, выдавая себя за посланца Вотана. В «Disciples III: Resurrection» также исполняет роль вестника Мортис, а также советника и наставника главных героев игры — Салаара и Амины.
 Костяной лорд — воин армии Мортис, владелец костяного доспеха, созданного знаменитым некромантом. Этот доспех делал владельца опасным бойцом, обладал собственной волей и мог подчинять себе нежить, но способствовал безумию того, кто его носит. Доспех дважды шел против воли Мортис, в итоге был ею уничтожен.
 Ашган — бывший верховный жрец Альзонии — столицы королевства Алкмаар, обращённый Мортис в огромное неживое чудовище. Стоит на защите столицы Орд во славу Мортис.
 Виримос — вампир, которого во время событий «Disciples II: Servants of the Dark» Мортис приказала убить, чтобы завоевать доверие Горных Кланов.
 Могильный Голем — чудовище, состоящее из сотен душ умерших, вставшее на стражу атакованной гномами северной столицы Орд нежити.
 Дрега Зул — полунежить-получеловек, персонаж одноимённого побочного сценария «Disciples II: Dark Prophecy», дочь Джозефа и Зазабель, женщины, ещё будучи беременной растлённой Носферату Крат’ду. Сражается на стороне Империи.
 Салаар — полководец Орд Нежити, протагонист «Disciples III: Resurrection», первый воитель Алкмаара, защитник людей, наместник Орадеи (на момент событий «Disciples: Sacred Lands» — пограничный город Империи рядом с Алкмааром), возвращённый Мортис из царства мёртвых, чтобы отомстить королеве Ундигиллаш и вернуть скипетр власти над мёртвыми. В ходе сюжета выяснится, что Салаар после своей смерти был вознесён Всевышним в лик ангелов, воплотившись в Мизраэля.
 Амина — посланная Мортис помощница Салаара, второй протагонист «Disciples III: Resurrection», дочь Ашгана. В ходе сюжета вспоминает прижизненное прошлое — своё и Салаара. Одерживает победу над Ундигиллаш и передаёт маску вознесения Салаару. Гибнет от руки Салаара, как только тот превращается в Мизраэля.
 Хашим — рыцарь смерти, персонаж «Disciples III: Resurrection», владыка крепости Хашимаат. В ходе сюжета Салаар находит его (начиная с головы) после четвертования эльфами под предводительством провидицы Глармиэль. После того, как все его части будут собраны воедино, присоединяется к походу Салаара. Гибнет от эльфов-телохранителей Ундигиллаш.

Эльфы 
 Королева Аллидриэлла — повелительница эльфов во время событий «Disciples: Sacred Lands». Погибла вместе с Дорагоном во время прорыва демонов к адским вратам.
Королева Таладриэль — повелительница эльфов во время событий «Disciples II: Dark Prophecy», могущественная чародейка. Погибла, пытаясь остановить нашествие нежити на эльфийские земли.
 Друллиа’ан — повелительница эльфов во время событий «Disciples II: Servants of the Dark», дочь королевы Таладриэль. Убита Легионами Проклятых во время осады города Зиловерса.
 Иллюмиэль — младшая дочь королевы Таладриэль, королева эльфов во время событий «Disciples II: Rise of the Elves».
 Лакла’ан (или Лакхаан) — аватар Галлеана, пророк и мессия эльфов. Был послан Галлеаном в Невендаар как вестник грядущего возрождения бога эльфов и проповедник мира между расами. Был убит демонами, а после воскрешён слугами Мортис и дальше действовал уже как тёмный эльф.
 Фирвенн — родственница Иллюмиэль.
 Тора’ак — предводитель диких эльфов во время событий «Disciples II: Rise of the Elves». Во время штурма крепости Темперанс погиб, защищая Фирвен.
 Серфис — военачальник благородных эльфов во время событий «Disciples II: Rise of the Elves».
 Гейнтель — вожак кентавров во время событий «Disciples II: Rise of the Elves». Попал в руки тёмных эльфов и был убит ими.
 Иллия — один из эльфийских правителей, заручившийся поддержкой Империи во время событий «Disciples II: Dark Prophecy».
 Миллу — молодая эльфийка-оракул, во время событий дополнения «Disciples II: Guardians of the Light» была послом эльфов к Империи (вернее, к Эмри Абриссельскому). Она же передавала волю Галлеана эльфам во время событий «Disciples II: Rise of the Elves» — хотя и подозревала, что бог обезумел. Будучи под контролем Галлеана, убила королеву гномов Ятаа’Халли.
 Лемуан — мастер битв, один из военачальников Альянса. Не вняв предостережению Старейшего, вступил в битву с войском Бетрезена под предводительством Хаархуса, погиб в сражении.
 Эрион — страж троп, предводитель небольшого пограничного отряда эльфов. После гибели Лемуана возглавил сопротивление нашествию демонов. После отражения нашествия вместе с Ламбертом сопровождал Иноэль, намереваясь воспрепятствовать планам Изериля очистить Невендаар. Вместе с Ламбертом принял самое активное участие в низвержении Изериля.
 Лаак'Гален, он же Старейший — эльф-друид, старейший и мудрейший представитель расы эльфов. Неоднократно оказывал помощь Эриону и Хаархусу, как до перерождения в демона, так и после возвращения к тому памяти, направляя героев на истинный путь.

Тёмные эльфы 
 Лиф — один из эльфийских вельмож, совращённый Мортис и получивший от неё власть над нежитью. Пытался уничтожить эльфийского повелителя Иллию и воинов союзной эльфам Империи, насылая на их земли войска нежити.
 Лакла’ан (или Лакхаан) — аватар Галлеана и его пророк, после гибели от рук демонов был поднят Мортис, чтобы отомстить эльфам и гномам. Насмешками вызвал всплеск ярости Галлеана, породивший чудовищного Зверя Галлеана, чем исполнил месть, задуманную Мортис. Был убит силами Горных Кланов.

Морские обитатели 
 Королева Тиллигиллаш — королева морского народа, заручившаяся поддержкой нежити во время событий «Disciples II: Dark Prophecy».
 Принцесса Антиллиггуллиш — дочь Тиллигиллаш, ради безопасности которой и был заключен союз с нежитью: молодую русалку немертвые должны были проводить в безопасное место, к храму, для некого ритуала, чтобы её в пути не уничтожили гномы.
 Королева Ундигиллаш — королева морского народа во время событий «Disciples III: Resurrection», главный антагонист, к началу событий игры обрела маску вознесения, обратив на себя внимание Галлеана и став его новой возлюбленной. Терпит поражение от нежити под предводительством Амины.

Драконы 
 Дорагон — в «Disciples: Sacred Lands» — повелитель драконов. Был убит во время Первой Великой войны. В «Disciples II: Dark Prophecy» его иногда называют богом драконов, а иногда — полубогом. Глаз Дорагона играет достаточно важную роль в сюжете «Disciples II: Dark Prophecy».
 Нидхёгг — дракон, во время событий «Disciples II: Dark Prophecy» угрожавший Горным Кланам. По их преданию — вестник Рагнарёка.
 Гаркенаш — чёрный дракон, король зеленокожих, выступивший на стороне Легионов Проклятых против Утера во время событий «Disciples II: Dark Prophecy».
 Тайрен Галл — дракон, которого призвал Тора’ак во время дипломатической миссии эльфов в вулкане. Так как Тора’ак не смог им управлять, эльфам пришлось убить его.
 Лазгурон — древний чёрный дракон, один из старейших обитателей Невендаара. Раскрыл Эриону правду об истинной цели пришествия Иноэль в Невендаар. Был побеждён Хаархусом во время испытания, устроенного Старейшим но не был убит.

Интересные факты 

 История падения Бетрезена навеяна гностическими христианскими учениями, прототип Бетрезена — сатана.
 Образ и имя бога гномов Вотана заимствованы из скандинавской мифологии, многие реалии жизни Горных Кланов также навеяны скандинавской мифологией — валькирии, верования о Рагнарёке и его предвестнике Нидхёгге.
 Имя центрального персонажа сюжета Disciples II, Утера, совпадает с именем персонажа из легенд про короля Артура. Его отец, Демосфен — тезка древнегреческого оратора.
 Фамилия Фламеля Кроули совпадает с фамилией знаменитого оккультиста XIX—XX веков Алистера Кроули, а имя — с фамилией не менее знаменитого французского алхимика XIII—XIV веков Николя Фламеля.

Примечания

Ссылки 
 Статья Возрождение номер три. Disciples 3: Ренессанс в журнале «Мир Фантастики»

Disciples
Вселенные фэнтези